Antonio José de Sucre – generał boliwijski, walczył o niepodległość krajów Ameryki Południowej
 Antonio José González Zumárraga – prymas Ekwadoru, kardynał
 Antonio José (piosenkarz)
 Antonio José (kompozytor)